Атал (Athal) - король остготів з династії Амали бл. 325.
 Атал Біхарі Ваджпаї (гінді अटल बिहारी वाजपेयी; [əʈəl bɪɦa ː ri ʋa ː dʒpe ːji]) — індійський державний та політичний діяч, — 11-й і 14-й прем'єр-міністр  Індії.